Desenvolvido em 1989 pela companhia Seibu Kaihatsu, “Dynamite Duke” é um rail shooter 2D com perspectiva em terceira pessoa.  

A companhia Sega adquiriu licença para as versões de Mega Drive e Master System, lançando-as respectivamente em 1990 e 1991.  

O jogo conta a história do mercenário “Duke“ Dynamite Fredericks no encalço do Dr. Neil Ashe, um cientista louco que está tentando dominar o mundo com seu exército de mutantes cyborgs.  

Duke possui um braço biônico que lhe proporciona uma força física extraordinária, e desfere ataques especiais que causam danos comparáveis a disparos de canhão. Adicionalmente, o protagonista utiliza armas de fogo (metralhadora, pistola e lança-foguetes), cada qual com poder de fogo significativo.  

Afora os numerosos soldados (encontrados em quase todos os episódios do jogo), Duke se defronta com subchefes tais como blindados e helicópteros (fortemente armados).  

Ao desfecho de cada episódio Duke enfrenta um chefe (um dos comandantes inimigos), que por sua vez é mais difícil de derrotar do que os inimigos regulares.  

Quase todos os confrontos com chefes são embates corpo-a-corpo, nos quais a personagem se vale de seu braço cibernético para derrotar o(s) oponente(s).  

Na versão desenvolvida para o console Sega Master System, diferentemente das versões de arcade e Mega Drive, o jogo é reduzido a cinco fases.  

Quanto às armas extras, o protagonista pode encontrar lança-foguetes ainda mais escassos do que os  raríssimos power-ups.

Ver também
Lista de jogos para Sega Mega Drive

Jogos eletrônicos de 1989
Jogos para Mega Drive
Jogos para arcade
Jogos para Master System
Jogos para arcade da Sega